Булатовци може да се односи на:

 Булатовци (Калесија), насеље у општини Калесија, Федерација БиХ, БиХ
 Булатовци (Осмаци), насеље у општини Осмаци, Република Српска, БиХ